Alessio Butti (1964) – politico italiano
 Alessandro Butti (1893-1959) – tipografo italiano
 Carlo Butti (1891-1971) – dirigente sportivo, multiplista e discobolo italiano
 Cesare Butti (1905–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Cesare Butti (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Maria Butti (1963) – dirigente sportivo, ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Enrico Butti (1847-1932) – scultore e docente italiano
 Enrico Annibale Butti (1868-1912) – scrittore e drammaturgo italiano
 Sa'id I bin Butti (...–1859) – emiro di Dubai dal 1852 al 1859
 Stefano Butti (1807-1880) – scultore italiano

Pagine correlate 
 Butta
 Butto

Altri progetti